Cantraine peut faire référence à:

 François-Joseph Cantraine (1801-1861), un zoologiste belge
 Louis-Antoine-Maximilien Bricout de Cantraine (1763–1848), un homme politique français
 Cantraine, un fromage belge